Лас Гверас има више значења:

 Лас Гверас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гверас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Гверас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Гверас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Гверас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику